Le terme jardin suspendu peut correspondre :

 à un type de jardin, le jardin suspendu ;
 aux jardins suspendus de Babylone, une des Sept Merveilles du monde antique ;
 aux terrasses baha'ies à Haïfa ;
 aux Jardins suspendus, dans la ville du Havre;
 aux Jardins suspendus, dans la ville de Thuin;
 aux jardins suspendus du Petit Ermitage à Saint-Pétersbourg dans le complexe du Musée de l'Ermitage.